Thailand Masters (snooker) - voormalig snookertoernooi in Thailand
 Thailand Masters (badminton) - badmintontoernooi in Thailand